Maharashtra Open, właśc. Tata Open Maharashtra 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Maharashtra Open rozgrywany w dniach 1–6 stycznia 2018 roku w Pune na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 501 345 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Indiach